SMS Friedrich der Große - 1874-ben vízre bocsátott fregatt
SMS Friedrich der Große - 1911-ben vízre bocsátott csatahajó